Northern Ireland Open 2016 – dziewiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Rozegrany został w dniach 14 – 20 listopada 2016 roku w Titanic Belfast w Belfast (Irlandia Północna).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 6000 £
Runda 3: 3500 £
Runda 2: 2500 £

Najwyższy break turnieju: 2000 £

Łączna pula nagród: 366 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

2016 w sporcie
Sport w Belfaście
2016 w Wielkiej Brytanii
Northern Ireland Open